Laguna se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benjamín Máximo Laguna
 Maximo Laguna y Villanueva